Federhof ist der Ortsname von

 Federhof (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Federhof (Velburg), Ortsteil der Stadt Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern